Джоаккино Вольпе (; 16 февраля 1876 года ― 1 октября 1971 года) ― итальянский историк и политик.

Биография 
Джоаккино Вольпе родился в городе Паганика, провинция Абруццо. В 1885 году поступил в Нормальную школу при Пизанском университете. Занимался изучением средневековой истории Пизы. В 1906 году сам стал профессором современной истории в Пизанском университете. Участвовал в Первой мировой войне, был награждён серебряной медалью за отвагу. После войны начал активно вовлекаться в сферу политик. Будучи националистом, он поддерживал фашизм и в 1924 году был избран депутатом в парламент по Национальному списку Он был генеральным секретарем Королевской академии Италии с 1929 по 1934 год и членом Национальной академии деи Линчеи с 1935 по 1946 год С 1924 по 1940 год он был профессором современной истории в Римском университете

В своих произведениях Вольпе изображал историю Италии как восходящий процесс, высшей точкой которого был фашизм Однако после Греко-итальянской войны стал относиться к режиму более критически. Когда Муссолини был свергнут в 1943 году, Вольпе встал на сторону монархии, за что позднее получил от Умберто II награду. После войны он был исключён из университета и сосредоточился на исследовательской работе

Примечания

Литература 
 Innocenzo Cervelli. Gli Storici: Gioacchino Volpe. Guida, 2008. ISBN 8860425751.
 Paola Cavina, Lorenzo Grilli. Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe: dalla storia medievale alla storia contemporanea. Edizioni della Normale, 2008. ISBN 8876422188.
 Eugenio Di Rienzo. La storia e l'azione: vita politica di Gioacchino Volpe. Le Lettere, 2008. ISBN 8860871069.
 Roberto Bonuglia. Gioacchino Volpe tra passato e presente. Aracne, 2007. ISBN 8854814121.

Ссылки 
 

Фашисты Италии
Историки XX века
Историки Италии
Персоналии:Провинция Л’Акуила
Выпускники Высшей нормальной школы в Пизе